Pasirtanjung (Cikarang Pusat), een plaats in Indonesië
Pasirtanjung (Lemahabang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing